Mombelli – calciatore italiano
Ernesto Mombelli (1867-1932) – generale e politico italiano
Ester Mombelli (1794-dopo il 1825) – mezzosoprano italiano
Luigi Mombelli (1936) – politico italiano